Марсико () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Марсико, Альберто (род. 1960) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Марсико-Нуово — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.